Denumirea de Lozița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Lozița, un sat în comuna Sungurlare, regiunea Burgas;
 Lozița, un sat în comuna Nikopol, regiunea Plevna.